Fell est une montagne ou colline du nord de l'Angleterre

Fell peut aussi désigner :

Animaux
 Fell, race de poney britannique.
 , race de chien terriers
 Rough Fell, race ovine des hautes régions du nord de l'Angleterre

Patronyme

Personnalité
 Alfred Fell (1878-1953), joueur de rugby néo-zélandais
  (née en 1944), poétesse et nouvelliste écossaise
 
  (1850-1934), homme politique conservateur anglais
  (1917-1994), professeur en zoologie américain
  (1904-1986), policier néo-zélandais
  (né en 1930), homme politique australien
  (1844-1918), homme politique néo-zélandais
  (1938-1998), professeure anglaise de vieil anglais
  (1912-2002), archéologue britannique
  (1892-1972), joueur australien de football australien
  (1869-1956), homme politique australien
 , écrivain et photographe américain
  (1912-1992), joueur de cricket sud-africain
  (1849-1918), inventeur et chirurgien américain
  (né en 1951), joueur de football anglais
  (1849-1918), inventeur et chirurgien américain
  (né en 1959), coureur professionnel anglais
 Hans-Josef Fell (né en 1952), homme politique allemand
 Heather Fell (née en 1983), athlète de pentathlon britannique
  (fl. 1672), missionnaire Quaker
  (1900-1986), scientifique et zoologiste britannique
  (1821-1890), homme politique canadien, de Colombie-Britannique
  (né en 1956), jockey canadien
 , homme politique américain de Pennsylvanie
  (1808-1887), homme d'affaires américain
  (1936-2011), joueur de football anglais
 
 John Barraclough Fell (1815-1902) inventeur d'un chemin de fer à rail central
  (né en 1992), joueur de football brésilien
  (1936-2011), joueur de football anglais
  (mort en 1700), quaker anglais
  (1920-2010), joueur de football anglais
 Maragaret Fell (1614-1702), religieuse anglaise, fondatrice des Quakers
  (né en 1960), joueur de cricket anglais
  (né en 1947), poète de académicien américain
  (1875-1957), joueur australien de football australien
  (né en 1963), avocat criminel américain
 Norman Fell (1924-1998), acteur de film et de télévision américain
  (1940-2011), prêtre catholique et activiste nord-irlandais
  (1895-1973), missionnaire et intellectuel britannique
 , brigadier-général britannique de Ceylan
 Richard Fell (né en 1948), haut-commissionnaire britannique en Nouvelle-Zélande
 Sam Fell (né en 1965), réalisateur et animateur britannique
 
  (1584-1649), ecclésiastique et académicien anglais
  (né en 1967), joueur australien et football australien
 , acteur et cascadeur britannique
 Terry Fell (1921-2007), chanteur et guitariste country américain
  (né en 1993), joueur de cricket anglais
  (1931-2011), homme d'affaires et musicien britannique
  (1879-1920), joueur australien de football australien

Personnage fictif
 Gideon Fell, personnage des nouvelles de John Dickson Carr
 , personnage de DC Comics

Toponyme

Fell, commune de Rhénanie-Palatinat
 , attraction touristique minière

, canton du comté de Lackawanna en Pennsylvanie
 , réserve écologique du Massachusetts

Campsie Fells,  chaîne de montagnes écossaises
 Goat Fell, sommet du l'île d'Arran en Écosse
 , hameau de la Cumbria en Angleterre

Voir aussi
 Fell, une série de comics.
 Fellagha, combattant pour l'indépendance contre l'occupant français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme